BTV – stacja telewizyjna w Bułgarii.
 BTV – stacja telewizja w Chinach.
 BTV (Litwa) – stacja telewizyjna na Litwie
BTV - wirus powodujący chorobę niebieskiego języka